Ziegler est un mot allemand qui désigne un poseur de tuile.

Patronyme 

 Adolf Ziegler (1892-1959), peintre allemand ;
 Alexander Ziegler (1944-1987), acteur, metteur en scène, journaliste suisse ;
 Alexandre Ziegler (1969-), diplomate français ;
 Andreas R. Ziegler (1967), chercheur et professeur suisse en droit ;
 Bernard Ziegler (1933-2021), ingénieur et pilote d'essai français ;
 Caspar Ziegler (1621-1690), juriste, poète et compositeur allemand ;
 Christiana Mariana von Ziegler (1695-1760), poétesse et écrivain allemande ;
 Christiane Ziegler (1942-), égyptologue française ;
 Daniel Ziegler (1804-1876), homme d'église et entomologiste américain ;
 Delores Ziegler (1951-), chanteuse d'opéra ;
 Dominique Ziegler (1970-), dramaturge et metteur en scène suisse ;
 Edi Ziegler (1930-2020), coureur cycliste allemand ;
 Georges Ziegler (1949-), homme politique français
 Gilette Ziegler (1904-1981), femme de lettres et journaliste française ;
 Günter M. Ziegler (1963-), mathématicien allemand ;
 Heinz Ziegler (1894–1972), général d'artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Henri Ziegler (1906-1998), aviateur, résistant et figure de l'industrie aéronautique française ;
 Jacob Ziegler (vers 1470-1471-1549), savant itinérant spécialiste de géographie et de cartographie ;
 Jean Ziegler (1934-), écrivain et homme politique suisse ;
 Jean Ziegler (1924-2014), général français ;
 Jeanne Darlays (1874-1958), née Ziegler, cantatrice ;
 John Ziegler (1934-2018), président de la ligue nord-américaine de hockey sur glace ;
 Jules-Claude Ziegler (1804-1854), peintre de l'école française ;
 Karl Ziegler (1898-1973), chimiste allemand ;
 Kate Ziegler (1988-), nageuse américaine ;
 Klara Ziegler (1844-1909), comédienne et écrivaine allemande ;
 Mackenzie Ziegler (2004-), danseuse, actrice et modèle américaine ;
 Maddie Ziegler (2002-), danseuse, actrice et modèle américaine ;
 Marc Ziegler (1976-), footballeur allemand ;
 Martin Ziegler (1956-), poète français ;
 Philip Ziegler (1929-2023), biographe et historien britannique ;
 Regina Ziegler (1944-), productrice allemande ;
 Reto Ziegler (1986-), footballeur suisse ;
  ;
 Wilhem Ziegler (~1480-~1543), peintre allemand de la Renaissance ;
 Willi Ziegler (1929-2002), paléontologue allemand
 William Ziegler (1843-1905), homme d'affaires américain ;
 William H. Ziegler (1909-1977), monteur américain.
 Yvonne Ziegler (1902-1988), artiste-peintre et résistante française

Entreprise 
 Ziegler, une entreprise belge de logistique

Homonymie de patronyme germanique